UDI Enschede, voetbalvereniging uit Enschede 
 UDI '19, voetbalclub uit Uden
 ASV UDI, handbalvereniging uit Arnhem
 Unified Display Interface, videostandaard
 Union des démocrates et indépendants, politieke partij in Frankrijk

ook

 Udi, oud volk uit de Kaukasus